Dori – miasto w Burkina Faso
 Dori – postać fikcyjna ze Śródziemia
 Dori z Jedżu – regent Etiopii w pierwszej połowie XIX wieku